Uroctonoides est un synonyme attribué à deux genres de scorpions :
 Uroctonoides Chamberlin, 1920 est synonyme de Teuthraustes Simon, 1878 ;
 Uroctonoides Hoffmann, 1931 nec Chamberlin, 1920 est synonyme de Paruroctonus Werner, 1934.

Chactidae
Vaejovidae
Synonyme de genre de scorpions (nom scientifique)